Лелант () — в древнегреческой мифологии титан. Имя может быть истолковано как производное от «двигаться незаметным», «избегать внимания». Она напоминает название Лелантской равнины на острове Эвбея (которую, в частности, упоминают Страбон и Феогнид.

Лелант имел дочь Авру от океаниды Перибеи. Сведения про него сохранились только в «Деяниях Диониса» Нонна.

Примечания

Литература 
 Panopolis, Nonnus Nonnos of (2015-07-20).Delphi Complete Dionysiaca of Nonnus (Illustrated) (en). Delphi Classics.
 Pinheiro, MarÃlia P. Futre; Perkins, Judith; Pervo, Richard (2013-08-01). The Ancient Novel and Early Christian and Jewish Narrative: Fictional Intersections (en). Barkhuis. ISBN 9789491431210.

Ссылки 
 Theoi Project: Lelantus

Древнегреческие боги
Титаны